Schurawljow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Schurawljow (* 1965), russischer Generaloberst
 Firs Sergejewitsch Schurawljow (1836–1901), russischer Genremaler
 Jegor Alexandrowitsch Schurawljow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Jewgeni Petrowitsch Schurawljow (1896–1983), sowjetischer Generalleutnant 

 Wassili Nikolajewitsch Schurawljow (1904–1987), sowjetischer Filmregisseur

en:Zhuravlyov